Heinrich Escher kan syfta på:

* Heinrich Escher (1626–1710), schweizisk köpman, diplomat och borgmästare
 Heinrich Escher (1776–1853), schweizisk köpman, far till Alfred Escher
 Heinrich Escher (1789–1870), schweizisk politiker och rättslärd